Teleki (selo), selo u Mađarskoj
Sedijanaš, selo u Mađarskoj, u povijesti se zvalo Telwky (S.Dionysiusm Teleki)
Teleki (plemstvo)
Géza Teleki, mađarski hokejaš na travi
Pál Teleki (političar), mađarski premijer
Sámuel Teleki
Hilda Teleki, rukometašica
Pál Teleki (nogometaš)